Ne concerne que les équipes engagées en championnat

Championnats Masculin

Poule A 
 SOSC Charenton
 US Laval
 ASPTT Arras
 Étoile Alençon
 Antony Sports
 AC Renault Cléon
 ASPC Rouen
 Parigny

Championnats Féminin 

Nationale 2